PNH puede referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Nom Pen, principal aeropuerto de Camboya.
 Partido Nacional de Honduras.